Паско (; произносится как ˈpæskoʊ) — город и окружной центр округа Франклин (штат Вашингтон, США) с населением в 55 246 человек по статистическим данным переписи 2008 года.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Паско имеет общую площадь в 78,22 квадратных километров, из которых 72,78 кв. километров занимает земля и 5,44 кв. километров — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 6,95 % от всей его площади.

Город Паско расположен на высоте 118 метров над уровнем моря.

Климат

Демография 

По данным переписи населения 2008 года в Паско проживало 32 066 человек, 7262 семьи, насчитывалось 9619 домашних хозяйств и 10 341 жилой дом. Средняя плотность населения составляла около 440,9 человек на один квадратный километр. Расовый состав города по данным переписи распределился следующим образом: 52,76 % белых, 3,22 % — чёрных или афроамериканцев, 0,77 % — коренных американцев, 1,77 % — азиатов, 0,14 % — выходцев с тихоокеанских островов, 3,9 % — представителей смешанных рас, 37,44 % — других народностей. Испаноговорящие составили 56,26 % от всех жителей города.

Из 9619 домашних хозяйств в 45,6 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 54,7 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 14,3 % семей женщины проживали без мужей, 24,5 % не имели семей. 20,1 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 8,5 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 3,30 человек, а средний размер семьи — 3,79 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 35,5 % — жители младше 18 лет, 11,8 % — между 18 и 24 годами, 28,5 % — от 25 до 44 лет, 15,5 % — от 45 до 64 лет и 8,7 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 27 лет. На каждые 100 женщин в Паско приходилось мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 104,2 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 34 540 долларов США, а средний доход на одну семью — 37 342 доллара. При этом мужчины имели средний доход в 29 016 долларов США в год против 22 186 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 13 404 доллара в год. 19,5 % от всего числа семей в округе и 23,3 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 31,4 % из них были моложе 18 лет и 9,6 % — в возрасте 65 лет и старше.

Известные уроженцы 
 Чак Паланик — писатель.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 City of Pasco website 
 Franklin County Historical Society 
 Mid Columbia Library — Pasco Branch
 Tri-City Herald newspaper 

Города штата Вашингтон
Окружные центры штата Вашингтон
Населённые пункты округа Франклин (Вашингтон)